Burgholzhof ist ein Ortsname:

 Burgholzhof, Stadtteil im Stadtbezirk Bad Cannstatt des kreisfreien Stuttgart, Baden-Württemberg
 Burgholzhof (Alfdorf), Hof im Gemeindeteil Pfahlbronn von Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burgholz
 Burgholzhöfe, Aussiedlerhofgruppe im Gemeindeteil Dettingen am Albuch, Gerstetten, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg